Gekko, um gênero de répteis escamados nativos do Sudeste da Ásia.

Outros
4261 Gekko - um asteroide.
Gekko - uma arma da série de jogos eletrônicos "Metal Gear".
Gekko - CPU do Nintendo GameCube.

Desambiguação